Шахматният турнир в Сараево се провежда от 1957 г. с изключение на годините 1959, 1973 – 75, 1977, 1989 – 1997. Известен е под името „Босна“.

Първото издание на турнира се провежда от 8 до 25 септември 1957 г.

Шампиони 

Състезания по шахмат
Шахмат в Босна и Херцеговина
Спорт в Сараево